Die Sparkassen-Arena ist eine Großsporthalle in der baden-württembergischen Stadt Balingen. Sie hat eine Grundfläche von 54 m × 54 m und eine Bodenfläche von 45 m × 32 m, bietet 1540 Sitz- und rund 900 Stehplätze und kann mit Rollvorhängen in zwei oder drei Teile getrennt werden.

Die Halle wird hauptsächlich für Spiele des Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten genutzt. Außerdem dient sie auch als Unterkunft bei Großveranstaltungen wie dem Bang-Your-Head-Festival in Balingen.

Die Halle wurde im Dezember 2006 nach einer Bauzeit von zehn Monaten eröffnet.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Porträt der Sparkassen-Arena

Sporthalle in Baden-Württemberg
Bauwerk in Balingen
Erbaut in den 2000er Jahren
HBW Balingen-Weilstetten
Kultur (Balingen)
Sportstätte für Handball
Sportstätte im Zollernalbkreis